Haslet kan syfta på:

Geografi
 Haslet, Texas

Personer
 Joseph Haslet